San Jerónimo kan syfta på:

Argentina 

 San Jerónimo kommun, Argentina, Santa Fe, 
 San Gerónimo, Argentina, San Luis,

Colombia 

 San Jerónimo kommun, Colombia, 
 San Jerónimo, Colombia, 
 Nóvita (ort), Chocó,

Guatemala 

 Municipio de San Jerónimo, kommun i Departamento de Baja Verapaz, 
 San Jerónimo, Guatemala, Departamento de Baja Verapaz,

Honduras 

 San Jerónimo kommun, Copán, 
 San Jerónimo, Copán, 
 San Jerónimo kommun, Comayagua, 
 San Jerónimo, Comayagua, 
 San Jerónimo, Choluteca,

Mexiko 

 San Jerónimo Xayacatlán (kommunhuvudort), Puebla, 
 San Jerónimo, Motozintla, 
 San Jerónimo Totoltepec, ort, Delstaten Mexiko, Villa de Allende, 
 San Jerónimo de Juárez, ort, Guerrero, Benito Juárez, 
 San Jerónimo, Guadalupe y Calvo, 
 San Jerónimo, Comonfort, 
 San Jerónimo, San Martín Hidalgo, 
 San Jerónimo, Ayotlán, 
 San Jeronimito, Guerrero, Petatlán, 
 San Jerónimo, San Lucas, 
 San Jerónimo, Citlaltépetl, 
 San Jerónimo, Tantoyuca, 
 San Jerónimo, Guerrero, Tlacoachistlahuaca, 
 San Jerónimo, Purísima del Rincón, 
 San Jerónimo, Huasca de Ocampo, 
 San Jerónimo, Amatenango de la Frontera, 
 San Jerónimo, Victoria, 
 San Jerónimo, Ocosingo, 
 San Jerónimo, San Luis Potosí, Tamasopo, 
 San Jerónimo, Zacualpan, 
 San Jerónimo, Aquila,